Xammar ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eugeni Xammar (1888–1973), katalanischer Journalist
 Jordi Xammar (* 1993), spanischer Segler